Valle Hermoso bezeichnet:

in Argentinien:
 Valle Hermoso (Córdoba), Ort in Argentinien
 Valle Hermoso (Misiones), Ort in Argentinien

in Bolivien:
 Valle Hermoso (Sipesipe), Ort im Municipio Sipesipe im Departamento Cochabamba, Bolivien

in Chile:
 Valle Hermoso (Chile), Ort in Chile

in Ecuador:
 Valle Hermoso (Ecuador), Parroquia rural in der Provinz Santo Domingo de los Tsáchilas

in Mexiko:
 Valle Hermoso (Tamaulipas), Stadt in Mexiko

Siehe auch:
 Vallehermoso